Gallas ist der Familienname folgender Personen:

 ein ursprünglich aus Trient stammendes Uradelsgeschlecht der Gallasio de Castel Campo, welches in der Namensform "die Gallasio", den späteren Grafen von Gallas nach Böhmen kam und deren Nachfolgefamilien den Clam-Gallas
 Franz Ferdinand von Gallas (1635–1697), kaiserlicher und königlicher Obrist eines Regiments zu Fuß und Kämmerer, Herzog von Lucera
 Helga Gallas (* 1940), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Joana Gallas (* 1992), deutsche Volleyballspielerin
 Johann Wenzel von Gallas (1669–1719), böhmischer Diplomat und Statthalter
 Karel Rudolph Gallas (1868–1956), niederländischer Romanist und Lexikograf
 Klaus Gallas (* 1941), deutscher Architekturhistoriker, Autor und Verleger
 Matthias Graf Gallas zum Schloss Campo und Freyenthurn (1588–1647), kaiserlicher Feldmarschall, Generalleutnant und Großgrundbesitzer in Nordböhmen
 Nándor Gallas (1889–1949), ungarisch-rumänischer Bildhauer 
 Philipp Josef von Gallas († 1757), böhmischer Aristokrat
 Simon Gallas (* 2001), deutscher Volleyballspieler
 Wilhelm Gallas (1903–1989), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 William Gallas (* 1977), französischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Clam-Gallas
 Palais Clam-Gallas